Marina Română desemnează patru ansambluri de nave navigând sub pavilion românesc :

marina militară;

marina comercială;

marina științifică și de pescuit;

flota turistică.

Ziua Marinei și închinările 

Ziua Marinei a fost oficializată ca onomastică a marinarilor militari români la 15 august 1902, de Sfânta Maria Mare, patroana Marinei Române. Serbarea oficială a avut loc pe crucișătorul Elisabeta, primul crucișător al marinei, unde au fost prezenți toți ofițerii Diviziei de Mare și la care a luat parte și Ministrul de Război, Dimitrie A. Sturdza. În mod tradițional, ocrotitorul marinarilor în bisericile ortodoxe de miazăzi (români, sârbi, bulgari și greci) este Sfântul Nicolae, căruia îi erau închinate schiturile marinărești (azi dispărute) de la Capul Caliacra în Dobrogea și de la Pardina (pe malul din față, în Bugeac). În bisericile ortodoxe de miazănoapte (fostul Imperiu rus) ocrotitorul marinarilor militari este Sfântul Andrei care în România este socotit ocrotitorul (și uneori, în mod abuziv, întemeietorul) Bisericii ortodoxe române.

Vezi și 

 Listă de nave militare românești
 Forțele Navale Române
 Listă de nave comerciale românești
 Serviciul Maritim Român
 Goeletă
 Navă
 Navigație
 Muzeul Marinei
 Constanța
 Mangalia
 Port

Note

Bibliografie
Anton Bejan, Carmen Atanasiu, Raymond Stănescu, Neculai Pădurariu, Dicționar Enciclopedic de Marină, ed. Semne, 2006
Ion Ionescu, Marian Moșneagu și al., Muzeul Marinei Române, ed. Modelism, 1999, ISBN 973-98883-6-4, 115 pp.
Constantinescu, N.N., Istoria economică a României, Vol.2, Editura Economică, București, 1998

Lectură suplimentară 
 Problema suveranității României la Dunăre și "Navigația Fluvială Română": 1919 - 1945, Carmen Irene Atanasiu, Editura Selbstverl., 2003
 România și Comisia Europeană a Dunării: diplomație, suveranitate, cooperare internațională, Ștefan Stanciu, Editura Pax Aura Mundi, 2002
 Noi contribuții la istoria marinei militare Române, Ion Ionescu (căpitan-comandor.), Georgeta Borandă, Marian Moșneagu, Editura Muntenia & Leda, 2001
 Marina română în primul război mondial, Raymond Stănescu, Cristian Crăciunoiu, Editura Modelism, 2000
 Marina românâ în primul război mondial 1914-1918, Marian Sârbu, Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân, 2002
 Marina regală a României în cel de al II-lea război mondial, Dorin Mara, Editura Economică, 2000
 Marina română in al doilea război mondial: 1942-1944, Nicolae Koslinski, Raymond Stănescu, Editura Făt-Frumos, 1996
 Glorie și dramă: Marina Regală Română, 1940-1945, Jipa Rotaru, Ioan Damaschin, Editura "Ion Cristoiu", 2000
 O istorie tragică a marinei comerciale române, Marian Moșneagu, Editura Ex Ponto, 2006
 Politica navala postbelica a Romaniei (1944-1958), Marian Mosneagu, Editura Mica Valahie
 România și problema strîmtorilor, Ilie Seftiuc, Iulian Cârțână, Editura științifică, 1974
 Dunărea, Marea Neagră și Puterile Centrale: 1878-1898, Șerban Rădulescu-Zoner, Editura Dacia, 1982

Legături externe

 Marina Română: 1860-2013
 Doua milenii in slujba lui Neptun, 30 august 2004, Andreea Cascaval, Jurnalul Național
 Varsta de aur a flotei, 30 august 2004, Vasile Surcel, Jurnalul Național
 Prostituate si trafic, pacate de marinar, 30 august 2004, Vladimir Ioan, Jurnalul Național
 "S-ar fi putut salva 50 de vapoare", 30 august 2004, Doru Cobuz, Jurnalul Național
 Portul Constanta, poarta albastra, 30 august 2004, Ioana Moldoveanu, Jurnalul Național
 Ultimele zile de domnie , 30 august 2004, Doru Cobuz, Jurnalul Național
 Lupii aristocrati, 30 august 2004, Valentin Zaschievici, Jurnalul Național
 Oamenii-amfibie lupta pe pipaite, 30 august 2004, Eugenia Mihalcea, Jurnalul Național
 "Betivii" adancurilor, 30 august 2004, Vladimir Ioan, Jurnalul Național
 Submarinele uitate, 30 august 2004, Vladimir Ioan, Jurnalul Național
 Catastrofe care au indoliat marile, 30 august 2004, Vasile Surcel, Jurnalul Național